Frenchtown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Frenchtown Township (Michigan)
 Frenchtown Township (Nebraska)

Siehe auch:
 French Township